L'espressione francese beau geste si usa solitamente in italiano per indicare un gesto nobile (specialmente in contesto sportivo).

In altri contesti, questo termine si riferisce a:

Cinema 
 Gli eroi del deserto (Beau Geste) – film muto del 1926 diretto da Herbert Brenon
 Beau Geste – film del 1939 diretto d William A. Wellman, con Gary Cooper
 Beau Geste – film del 1966 diretto da Douglas Heyes

Letteratura 
 Un dramma nel Sahara (Beau Geste) – romanzo di Percival Christopher Wren del 1924

Musica
 Beau Geste – gruppo musicale italiano attivo negli anni novanta

Televisione 
 Beau Geste – miniserie televisiva del 1982 diretta da Douglas Camfiel